Argus o Argusianus argus, gran ocell de la família dels fasiànids que habita zones boscoses de la península de Malacca, Borneo i Sumatra
 Operació Argus
 Dom Argus o Dom A